Myrianida clavigera är en ringmaskart som beskrevs av Schmarda 1861. Myrianida clavigera ingår i släktet Myrianida och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
clavigera